Réformation est un nom donné parfois à la Réforme protestante (en allemand : Reformation). ; voir l'article Réforme et réformation.
 La réformation est une technique monétaire de l'Ancien Régime français apparue en 1690, à la fin du règne du roi Louis XIV.
 Une Réformation est un contrôle de l'état de noblesse, permettant de vérifier qui est bien noble et peut bénéficier des privilèges et des exemptions fiscales liées à cet état.

 Le mot peut également désigner une réformation de décision, en droit.

Homonymie